Penion är ett släkte av snäckor. Penion ingår i familjen valthornssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Valthornssnäckor
Penion